Borat Sagdiyev, een alter ego van de Britse komiek Sacha Baron Cohen dat in de gelijknamige film en enkele televisieseries speelde
 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (ook wel Borat), een Amerikaanse komische film uit 2006
 Borat Subsequent Moviefilm (ook wel Borat 2), de vervolgfilm uit 2020
 Borát, een absurdistisch radioprogramma van de VPRO tussen 1984 en 1989